AUY peut faire référence à :
  ;
 le code de la compagnie Yamana Gold Inc. sur le NYSE ;
 Asociación Uruguaya de Yoga.